Название Менен может относиться к
 группе объектов в юго-восточной части острова Науру, также известной как Мененг () .
 городу и коммуне в провинции Западная Фландрия (Бельгия).